, 

 Alexsandro de Souza (1977-) dit Alex, footballeur brésilien.
 Ana Cristina de Souza (2004-), volleyeuse brésilienne.
 Bruno Souza (1977-), handballeur brésilien.
 Cecilia de Souza (1982-), volleyeuse brésilienne.
 Chantal de Souza, femme politique béninoise
 Daniela Souza (1999-), taekwondoïste mexicaine
 Dinesh D'Souza (1961-), politologue Indo-américain.
 Douglas Souza (1995-), volleyeur brésilien.
 Douglas de Souza (1972-1998), athlète brésilien.
 Ed Souza (1921-1979), footballeur international américain (attaquant). 
 Elierce Barbosa de Souza, plus connu sous le nom de Souza (1988-), joueur de football brésilien.
 Emerson de Souza (1999-), footballeur brésilien.
Flordelis dos Santos de Souza, dite Flordelis (1961-), pasteure évangélique, chanteuse et femme politique brésilienne.
 Françoise de Souza (?-2015), première dame du Bénin.
 Herbert de Souza (1935-1997), sociologue et militant politique brésilien.
 Isidore de Souza (1934-1999), archevêque béninois.
 Joaquim Gomes de Souza (1829-1864), homme politique et mathématicien brésilien.
 João Souza (1988-), joueur de tennis brésilien.
 John Souza (1920-2012), footballeur international américain (attaquant).
 José Ivanaldo de Souza, plus connu sous le nom de Souza (1975-), joueur de football international brésilien.
 Josef de Souza Dias, plus connu sous le nom de Souza (1989-), joueur de football brésilien.
 Karla Olivares Souza (1985-), actrice mexicaine.
 Linda de Suza (1948-2022), chanteuse luso-francophone.
 Lyne de Souza (1914-1991), Miss France 1932.
 Livia Renata Souza, (1991-), pratiquante de MMA brésilienne.
 Marcel de Souza (1956-), joueur et entraîneur brésilien de basket-ball.
 Patricia de Souza (1964-2019), écrivaine péruvienne.
 Paul-Émile de Souza (1930-1999), président béninois du  au .
 Pete Souza (1954-), photo-journaliste américain.
 Raul de Souza, de son vrai nom João José Pereira de Souza (1934-2021), tromboniste brésilien, inventeur du souzabone.
  (1971-), journaliste canadien du National Post et prêtre catholique.
 Robert de Souza (1864-1946), poète français.
 Roger Souza (1942-), acteur, réalisateur et scénariste français.
 Ronaldo Souza (1979-), pratiquant de MMA brésilien.
 Ruth de Souza (1921-2019), actrice brésilienne.
 Willamis Souza plus connu sous le nom de Souza (1979-), joueur de football brésilien.

Toponyme 

 Grand Souza, village de la région du Littoral au Cameroun.
 Souza, localité urbaine de la région du Littoral au Cameroun.

Patronyme portugais
Patronyme brésilien